Anketell steht für:

 John Henry Anketell (1835–1905), US-amerikanischer evangelischer Theologe
 Anketell (Australien), Ort in Perth, Australien